Кристофър Франк може да се отнася за:
 Кристофър Франк (1942-1993) – френски сценарист, режисьор и писател
 Кристофър Франк – немски музикант и композитор, р.1953 г.